

Prénom

Toponyme 

 Al-Hajar al-Aswad, une ville du gouvernorat de Rif Dimachq, en Syrie ;
 Bab al-Hajar, un village de Syrie ;
 monts Hajar, une importante chaîne montagneuse de la péninsule Arabique.